

Életrajza

Ana Tena mexikói színésznő. Legelső szerepét 2017-ben kapta. A nagyobb ismertséget számára a Derült égből apa című mexikói sorozat hozta meg számára, ahol Alexa Paz Contreras alakította. Azóta folyamatosan fontosabb szerepekben látható.

Telenovellák